El Torneig de Taipei 2017, també anomenat Taiwan Open 2017, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als International Tournaments del circuit WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 30 de gener i el 5 de febrer de 2017 al Taipei Arena de Taipei, República de la Xina.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2017
WTA Tour 2017